Ariyalur steht für:

 Ariyalur, Stadt im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Ariyalur (Distrikt), Distrikt im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Ariyalur (Nagapattinam), Dorf im Distrikt Nagapattinam des indischen Bundesstaats Tamil Nadu
 Ariyalur (Tiruvallur), Dorf im Distrikt Tiruvallur des indischen Bundesstaats Tamil Nadu